Donat Loup est le plus ancien comte de Bigorre connu, à la fin du

Biographie 

Selon la charte d’Alaon, il serait fils de Loup Centulle, duc de Vasconie révolté en 819 contre , roi d’Aquitaine. Il aurait reçu le comté de Bigorre du roi Charles le Chauve, tandis que son frère  Centulle Loup recevait la vicomté de Béarn

Mais la charte d’Alaon est de nos jours reconnue comme un faux forgé au . De ce fait, les seuls documents contemporains qui mentionnent ce comte sont les chartes faites en 907 par sa veuve Faquilo. Ce dernier document impose de modifier la chronologie et les historiens considèrent que Donat Loup était un comte de la fin du , plutôt que du début ou du milieu.

Il est certain que son père se nomme Loup, qui peut être identifié à Loup père de Raymond Loup, comte de Pallars en 884, d’Unifred et de Dadilde, mariée au roi . Sa mère serait alors Bella, petite fille probable de Bello, comte de Carcassonne. Chronologiquement, ce Loup est probablement petit-fils du duc Loup Centulle.

Mariage et enfants 
Il avait épousé Faquilo, fille du comte Mancio, et qui donna naissance à :
 Loup Donat, comte de Bigorre ;
 Dat Donat, comte de Bigorre, et père probable de Raymond Dat († 956), comte de Bigorre en 940.

Arbre généalogique

Annexe

Bibliographie 
 .
 Foundation for Medieval Genealogy : Comtes de Bigorre.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des comtes de Bigorre
 Comté de Bigorre

Donat Loup
Donat Loup
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du comté de Bigorre au haut Moyen Âge